

Россия 
 Подсухи — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость

Украина 
 Подсухи — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области